

Донецьке — село, Аршалинський район, Акмолинська область
 Донецьке — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область

Донецьке — село, Переволоцький район, Оренбурзька область

Донецьке — селище міського типу, Донецька область, Слов'янський район
 Донецьке — село, Харківська область, Ізюмський район

Див. також 
 Донецьк